Der FINA-Ländercode ist ein aus drei Buchstaben bestehender Ländercode, der von der Fédération Internationale de Natation (FINA) und den Kontinentalverbänden (AASF, CANA, LEN, OSA und UANA) als Abkürzung in offiziellen Wettbewerben genutzt wird.

FINA-Ländercodes 
Die insgesamt 209 FINA-Mitglieder verwenden folgende jeweils nur einmal vergebene Codes:

Siehe auch 
 Liste der IOC-Ländercodes
 FIFA-Ländercode
 Liste der Ländercodes von World Athletics

Weblinks 
 Nationale Verbände der FINA

Liste (Ländercode)